Финансовый сектор () или сектор финансовых корпораций () — все корпорации-резиденты, включая квазикорпорации, основной функцией которых является предоставление финансовых услуг, включая страхование и пенсионное обеспечение, другим институциональным единицам.

Финансовый сектор отличается от нефинансового сектора в связи с тем, что финансовые корпорации заняты, преимущественно, предоставлением финансовых услуг, включая финансовое посредничество, которые в значительной степени отличаются от других типов производственной деятельности. Финансовое посредничество может быть определено как вид деятельности, в процессе которой институциональная единица аккумулирует финансовые ресурсы путем принятия финансовых обязательств за собственный счет с целью направления привлеченных средств другим институциональным единицам путем кредитования или приобретения финансовых активов иным способом. Отличительными особенностями финансового посредничества являются:
 формирование финансовых обязательств для последующего кредитования;
 трансформация финансовых инструментов по срочности, процентной ставке, валюте, номиналу и другим характеристикам;
 принятие на себя финансовых рисков.
Среди ключевых признаков финансовой корпорации значатся раздельный учет финансовой деятельности, управление финансовыми рисками, преобладание финансовых услуг в совокупном производстве товаров и услуг институциональной единицы.

В финансовый сектор по классификации МВФ входят:
 депозитные корпорации
 центральный банк,
 прочие депозитные корпорации (банки)
 фонды денежного рынка,
 прочие финансовые корпорации,
 инвестиционные фонды (кроме фондов денежного рынка),
 прочие финансовые посредники (кроме страховщиков и пенсионных фондов),
 вспомогательные финансовые институты,
 кэптивные финансовые институты и кредиторы,
 страховые компании,
 пенсионные фонды.
В России в финансовый сектор входят институциональные единицы, являющиеся поднадзорными организациями мегарегулятору в лице Банка России:
 кредитные организации;
 банковские кредитные организации;
 банки с универсальной лицензией;
 банки с базовой лицензией;
 небанковские кредитные организации;
 некредитные финансовые организации;
 профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 управляющие компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;
 специализированные депозитарии инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;
 акционерные инвестиционные фонды;
 клиринговые организации;
 центральные контрагенты;
 организаторы торговли;
 центральный депозитарий;
 репозитарий;
 страховые компании;
 негосударственные пенсионные фонды;
 микрофинансовые организации;
 кредитные потребительские кооперативы;
 жилищные накопительные кооперативы;
 бюро кредитных историй;
 актуарии;
 кредитные рейтинговые агентства;
 сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
 ломбарды.
Сектор, занимающийся финансовыми услугами, однако формально не входящий в финансовый сектор, считается «теневой» (параллельной) банковской системой. Крупнейшим подсектором теневой банковской системы выступают нерегулируемые инвестиционные фонды, который включают фонды денежного рынка и другие инвестиционные фонды (государственные и частные фонды). Вторым по размеру теневой системой является подсектор финансовых компаний. Из-за различий в законодательстве каждая юрисдикция самостоятельно определяет состав подсектора финансовых компаний. В частности, в Аргентине к ним относятся лизинговые и факторинговые компании, а также небанковские эмитенты кредитных карт, в Бразилии — лизинговые и микрофинансовые компании, компании ипотечного кредитования, небанковские эмитенты кредитных карт и т. д. В России среди крупнейших нерегулируемых финансовых рынков являются рынки лизинга и факторинга.

Примечания

Ссылки 
 Банк России

Финансовые рынки
Финансовые компании
Экономические термины
Банк России